Simbi quase sempre se refere a algo relacionado à religião vodu:
 No Vodu haitiano, simbi é uma grande família diversa de serpente loá, ou deuses.
 Simbi (banda) é um mizik rasin, ou raízes vodus, banda de Gotemburgo, na Suécia.
Simbi (Mali) - vila e comuna

Desambiguação